Мельник Богдан Борисович (*1984) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2015 років.
 Мельник Богдан Олегович (*1997) — український футболіст.
 Мельник Богдан Осипович (*1914) — український культурно-громадський діяч, перекладач англійською мовою.